Кубок Сауна 1992 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії, проходив 30 серпня — 2 вересня 1992 року у Гельсінкі та Турку.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 «Кубок Кар'яла» на yandex 
 Архів  

 
Кубок Кар'яла
1992 у хокеї з шайбою
Хокей у Фінляндії‎
Серпень 1992
Вересень 1992